KOFF steht für: 

 Offutt Air Force Base (ICAO-Code)
 KOFF (Unternehmen), dänische Unternehmensgruppe

Koff ist der Familienname von:

 Eeva Koff (* 1973), estnische Schriftstellerin
 Indrek Koff (* 1975), estnischer Schriftsteller und Übersetzer

Abkürzung